Breves kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Breves (ort), Pará, 
 Breves (kommun), Pará,

Frankrike 

 Brèves, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 

Robotskapade Brasilienförgreningar